Vils ist ein geographischer Name:

Orte:
 Vils (Tirol), Stadtgemeinde im Bezirk Reutte, Tirol
 Vils (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Vils (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern
 Vils (Dänemark), Ortschaft auf der Insel Morsø

Flüsse:
 Vils (Donau), rechter Zufluss der Donau in Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Vils (Lech), linker Zufluss des Lech beim Ländenhof, Stadt Vils, Bezirk Reutte, Tirol
 Vils (Naab), rechter Zufluss der Naab in Kallmünz, Landkreis Regensburg, Bayern
 Große Vils, rechter Oberlauf der Vils (Donau) bis gegenüber Rutting, Gemeinde Gerzen, Landkreis Landshut, Bayern
 Kleine Vils, linker Oberlauf der Vils (Donau) bis Rutting, Gemeinde Gerzen, Landkreis Landshut, Bayern

Siehe auch:
 Altvils – Altlaufabschnitte der Vils (Donau)
 Fils
 Vhils
 Vilz